Mate academy — заснований українцями edtech-стартап, який спеціалізується на онлайн-навчанні програмуванню за моделлю післяплати. У 2020 році став переможцем Ukrainian Startup Award у категорії «The Impact Visionary of 2020» . Згідно звіту Central and Eastern European startups від Atomico, Google for Startups, Dealroom і Credo Ventures у 2022 році був визнаний як «Висхідна зірка» Європи. Того ж року отримав підтримку Ukraine Support Fund від Google for Startups. Учасник проєкту Міністерства цифрової трансформації України «IT Generation».

Історія та засновники 

Компанія Mate academy була заснована Анною Апостол у 2014—2015 роках. У 2018 році у ролі співзасновників до Анни приєднались її чоловік, екс-працівник Google Роман Апостол, та співзасновник Львівського бізнес-інкубатора Startup Depot та конференції ІТ Арена Максим Лисак.

Спочатку компанія мала назву «Easy start in IT», проте у 2018 році її було змінено на «Mate academy». У 2018 році Роман Апостол очолює стартап у ролі CEO, тоді ж компанія фокусується виключно на онлайн-навчанні. Засновники декларують, що місія Mate academy допомогти 1 мільйону людей зі всього світу отримати роботу в ІТ.

У червні 2021 року Анна Апостол увійшла до списку 25 жінок в українській ІТ-індустрії згідно Forbes Україна.

Бізнес-модель 

У основі діяльності стартапу бізнес-модель Income Share Agreement (ISA). Вона передбачає, що студент не сплачує за навчання, але після працевлаштування зобов'язаний відраховувати відсоток від щомісячної зарплати протягом 2 років.

Основний продукт та послуги 

Основним продуктом стартапу є власна LMS-платформа.

У портфоліо Mate academy курси Java, QA, Front-end, Full Stack Web, UI/UX Design, Recruitment. Компанія пропонує послуги навчання у власному темпі або у форматі буткемпу, тобто повного дня по будням протягом 4-6 місяців.

Додатково на сайті компанії є безкоштовний базовий курс різних мов програмування та професій в ІТ. Доступ до нього може отримати будь-хто охочий.

У жовтні 2022 року випускають мобільний застосунок для iOS та Android.

Інвестиції 

За словами засновників, стартовим капіталом були власні кошти у розмірі $20 000. Першими зовнішніми інвестиціями стали $50 000 від друзів, які працювали у FAANG-компаніях. У 2019 році компанія отримала $580 000 інвестицій від TA Ventures та Flyer One Ventures. У 2021 році залучила $1,9 млн інвестицій від засновників Wise, Teleport, Pipedrive та Bolt для масштабування на зарубіжні ринки.

Вихід на зарубіжні ринки 

У лютому 2022 компанія повідомляє про старт навчання першої міжнародної групи, студентами якої стали представники країн Європи, Індії, Південної Африки, Великої Британії.

У листопаді 2022 року стартап локалізує платформу польською та відкриває представництво у Польщі. Польську команду очолює Міхал Туккі, який раніше працював у Bolt Poland.

Посилання 

 Офіційний сайт Mate academy
 Crunchbase Mate academy

Примітки 

Засновані в Україні